2 miejscowości w Polsce: 
 Nędzerzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Witonia 
 Nędzerzew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Opatówek